Waismann peut se référer à :

Patronyme 
  (1958-), médecin israélien ;
 Friedrich Waismann (1896-1959), philosophe et mathématicien autrichien ;
  (1955-), nageur brésilien.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme